Imię Tebe w mitologii greckiej nosi kilka postaci:
 Amazonka
 nimfa leśna, żona Zetosa
 Imieniem Tebe został nazwny jeden z księżyców Jowisza
 tebe – drobna moneta w Botswanie, 100 tebe to jedna pula